

Олішкі — село в гміні Хорощ Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Олішкі — село в гміні Монькі Монецького повіту Підляського воєводства